Алексей Петрович Алексеев () — советский, российский актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1986).

Биография 
Алексей Петрович Алексеев родился 2 октября 1915 года в деревне Летяги Кинешемского уезда Костромской губернии (ныне  Ивановской области) в купеческой семье.

Работал контролёром по хлопку на текстильном комбинате в городе Наволоки, чертёжником на торфяном предприятии и на машиностроительном заводе в городе Комсомольске.

Окончил актёрскую школу при киностудии «Мосфильм» (1940), до войны был актёром труппы Центрального Театра Красной Армии. С 1941 по 1945 год Алексеев участвовал в Великой Отечественной Войне. После демобилизации работал на киностудии «Мосфильм» и в Театре-студии киноактёра (1945—1989). Работал на дубляже, озвучил около пятисот фильмов, с 1965 года — режиссёр дубляжа и укладчик текста. Заслуженный артист РСФСР (1986).

Наиболее известен по своим ролям: Добродомов (Повесть о «Неистовом»), Метакса («Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы»), Вильгельм Вольф («Год как жизнь»), Аким («По тонкому льду»), директор школы («Вечный зов»), Барту («Чичерин»).

Скончался 16 мая 1998 года в Москве после продолжительной болезни. Похоронен на кладбище «Ракитки».

Фильмография 

  — Шторм
  — Новая Москва — инженер
  — Закон жизни — Игорь Саратовский
  — Белорусские новеллы — танкист
  — На зов матери
  — Наше сердце — инженер
  — Рядовой Александр Матросов — солдат
  — Поезд идёт на восток — геолог
  — Повесть о «Неистовом» — Добродомов
  — Сталинградская битва
  — Повесть о настоящем человеке — врач
  — Счастливый рейс — шофёр
  — Донецкие шахтёры — начальник комбината
  — Таинственная находка — Степан Головин
  — Корабли штурмуют бастионы — Метакса
  — Застава в горах — Устинов, майор
  — Адмирал Ушаков — Метакса
  — Опасные тропы — капитан милиции
  — Дорога — майор
  — Звёзды на крыльях — Сергей Павлович
  — За власть Советов — генерал
  — Авиценна — Абдулла
  — Тайны мудрого рыболова — Иван Гаврилович
  — Ночной патруль — Субботин
  — Сегодня увольнения не будет — Гвелесиани, полковник
  — Северная радуга — Гасан-хан
  — Алые паруса — Пантен
  — Академик из Аскании — Аркадий Лиманцев
  — Именем революции — Владимир Бонч-Бруевич
  — Армия «Трясогузки» — полковник
  — Пущик едет в Прагу — директор школы
  — Год как жизнь — Вильгельм Вольф
  — По тонкому льду — Аким
  — Места тут тихие — командующий
  — Освобождение — Василий Кузнецов, генерал-полковник
  — Я его невеста — судья
  — Чёртова дюжина — эпизод
  — Бой с тенью — эпизод
  — Наковальня или молот
  — Вечный зов — Николаев
  — Слово для защиты — судья
  — Счёт человеческий — зам. министра
  — Мимино — прокурор
  — Иванцов, Петров, Сидоров — Голубев
  — Старые долги — Тихон Орлов
  — От зимы до зимы — доктор
  — Они были актёрами — председатель военного трибунала
  — Торпедоносцы — командующий
  — Чичерин — Луи Барту

Озвучивание и дублирование фильмов

Илай Уоллак 
  — Как украсть миллион — Дэвис Лилэнд
  — Золото Маккенны — Бен Бейкер

Мартин Болсам 
  — Признание комиссара полиции прокурору республики — Бонавиа, комиссар полиции
  — Следствие с риском для жизни — префект Марторана

Александру Добреску 
  — Комиссар полиции обвиняет — Адвокат Марин 
  — Реванш — Адвокат Марин

Другие фильмы 
  — Пармская обитель — Ферранте Палла (Аттилио Доттезио)
  — Расёмон — дровосек Кикори (Такаси Симура)
  — Всё о Еве — Эддисон Девитт (Джордж Сандерс)
  — Земляничная поляна — доктор Исак Борг (Виктор Шёстрём)
  — Спартак — Спартак (Кирк Дуглас)
  — Великолепная семёрка — Иларио (Хорхе Мартинес де Ойас)
  — Анжелика — маркиза ангелов — Пьер де Марка, архиепископ Тулузский (Жак Кастело)
  — Грек Зорба — Алексис Зорба (Энтони Куинн)
  — Фараон — Херихор (Пётр Павловски)
  — Венгерский набоб — Янош Карпати (Ференц Бешшеньеи)
  — Секрет племени Бороро
  — О, счастливчик! — Монти / сэр Джеймс Бёрджес (Ральф Ричардсон)
  — Уважаемые люди — Антонио Беллокампо (Джеймс Мейсон)
  — Побег — Харрис Вагнер (Джон Хьюстон)
  — Опасная погоня — Тонами (Хидэдзи Отаки)
  — Переход —  немецкий майор  (Роберт Браун)
  — Для любителей решать кроссворды — начальник исправительного учреждения (Гиви Тохадзе)

Режиссёр дубляжа 

 Земляничная поляна
 Операция «Святой Януарий»
 Распятый остров
 Всё на продажу
 Четыре дня Неаполя
 Господин Крюшо в Нью-Йорке
 Красные поляны
 Подсолнухи
 Жил певчий дрозд
 Задержанный в ожидании суда
 Секрет племени Бороро
 Новые центурионы
 Торговцы смертью
 Элвис, Элвис
 Мачеха Саманишвили
 Несколько интервью по личным вопросам
 Жизнь прекрасна
 Карл Маркс. Молодые годы
 Для любителей решать кроссворды
 Голубые горы, или Неправдоподобная история

Примечания

Ссылки 
 Профиль актёра на сайте студии «Мосфильм»

Режиссёры дубляжа
Актёры озвучивания СССР
Актёры озвучивания России
Артисты фронтовых бригад (театров) в Великой Отечественной войне
Похороненные на кладбище «Ракитки»
Персоналии:Наволоки (Ивановская область)